Isenschnibbe steht für:
 Burg Gardelegen, die außerhalb der Stadtmauern Gardelegens lag
 Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen, der Ort eines Massakers in der Endphase des Zweiten Weltkriegs